Минулого року турнір виграла Коко Гофф, але цьогоріч вона вирішила не захищати титул.

Перемогу здобула Орина Соболенко, здолавши в фіналі свою партнерку  у парній грі Елісе Мертенс з рахунком 7–5, 6–2.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3 
| RD1=Перше коло
| RD2=2 коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= А Сабаленка
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Я Паоліні
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= В Кужмова
| RD1-score03-1=63
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= С Фегеле
| RD1-score04-1=77
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= С Кирстеа
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Ю Грабер
| RD1-score06-1=3r
| RD1-score06-2=
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= О Доден
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= Ї Тайхманн
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=2

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= Д Ястремська
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Г Міннен
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= А Тан
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Б Крейчикова
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= Я Фетт
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Т Мартінцова
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=1r
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= О Соснович
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Б Пера
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=1
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= А Сабаленка
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= С Фегеле
| RD2-score02-1=0
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= С Кирстеа
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=Q
| RD2-team04= О Доден
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= Г Міннен
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=67
| RD2-score05-3=4
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Б Крейчикова
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=79
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Я Фетт
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=3
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= О Соснович
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= А Сабаленка
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= О Доден
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=3r
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Б Крейчикова
| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=6| RD3-score03-3=
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= О Соснович
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=1
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= А Сабаленка| RD4-score01-1=7| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=6| RD4-seed02= 
| RD4-team02= Б Крейчикова
| RD4-score02-1=5
| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3=3
}}

Нижня половина

Кваліфікація
Сіяні

Відібралися

Щаслива лузерка
 Катарина Завацька'''

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 
 Список гравців 

Upper Austria Ladies Linz - Singles
2020 Singles
2020 в австрійському спорті